David Simpson (1910-1965) – politico canadese
 David Simpson (1928) – artista statunitense
 David Simpson (1959) – politico nordirlandese
 David Simpson (1961) – politico statunitense